Warmtewisselaar
Koeler (laboratoriumglaswerk)